Lyons steht für:
 Lyons (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lyons-Atlas Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Lyons ist der Name folgender 

geografischer Objekte:
 Lyons Cone, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Lyons Creek, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika

Orte:
 Lyons-la-Forêt, französische Gemeinde im Département Eure
- in Australien:
 Lyons (Australian Capital Territory)
 Lyons (Northern Territory)
 Lyons (Queensland)
 Lyons (Antigua), Ort im Saint Phillip's Parish der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbuda

- in den Vereinigten Staaten:
 Lyons (Wisconsin, Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin
 Lyons (Colorado)
 Lyons (Georgia)
 Lyons (Illinois)
 Lyons (Indiana)
 Lyons (Iowa)
 Lyons (Kansas)
 Lyons (Kentucky)
 Lyons (Louisiana)
 Lyons (Michigan)
 Lyons (Nebraska)
 Lyons (New Jersey)
 Lyons (New York)
 Lyons (North Carolina)
 Lyons (North Dakota)
 Lyons (Ohio)
 Lyons (Oklahoma)
 Lyons (Oregon)
 Lyons (Pennsylvania)
 Lyons (South Dakota)
 Lyons (Texas)
 Lyons (Virginia)
 Lyons (Washington)
 Lyons (Wisconsin, Ort), im Walworth County
 Lyons Colonia (Texas)

Siehe auch:
 Lyon
 Lions
 Lyon (Begriffsklärung)
 Lyons Peak